Володимирська єпархія — історична єпархія Київської митрополії
 Володимир-Волинська і Ковельська єпархія Української Православної Церкви.
 Владимирська і Суздальська єпархія Російської Православної Церкви.